Durup (Skive), plaats in de Deense gemeente Skive
 Durup (parochie, Rebild)
 Durup (parochie, Skive)